

Осек-Великий — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осек-Великий — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства